Козма () — венгерская фамилия.

Персоналии

Имя 
 Козма Григорьевич — боярин и новгородский посадник. 
 Козма Твердиславич — новгородский боярин

Фамилия 
 Козма, Иштван (1939—1970) — венгерский борец классического и вольного стиля, двукратный чемпион Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира.
 Козма, Лайош (1884—1948) — венгерский архитектор и дизайнер.
 Козма, Ласло (1902—1983) — венгерский инженер, разработчик первого в Венгрии компьютера, действительный член Венгерской Академии Наук.
 Козма, Миклош (1884—1941) — венгерский военный и фашистский политик.
 Козма, Мирон (род. 1954) — румынский шахтёр, руководитель профсоюза.
 Козма, Михай (род. 1949) — венгерский футболист.
 Козма, Пит (род. 1988) — американский бейсболист.
 Козма, Юлиус (1929—2009) — словацкий, ранее чехословацкий, шахматист; международный мастер (1957).

См. также 
 Козма-Презвитер — село в Тырговиштской области Болгарии.